Пильман () — французская фамилия. Носители:

 Пильман, Жан-Батист (1728—1808) — французский художник.
 Пильман, Филипп (1684—1730) — французский живописец-декоратор.